Христиан Антониус Линдеманс  () — голландский двойной агент во время Второй мировой войны. Он более известен под прозвищем «Кинг-Конг» .

Биография 
Линдеманс принимал активное участие в голландском сопротивлении, но перешёл на сторону немцев. Это не было известно Западным союзникам, которые в сентябре 1944 года отправили его из Брюсселя в ещё оккупированные Нидерланды сообщить голландским участникам сопротивления об операции Маркет Гарден. В ночь на 14/15 сентября, он пересёк линию фронта и передал секретный план операции немецкой разведке Абвер. «Кинг-Конг» сообщил абверу данные о районе высадки английских и американских парашютистов в Арнеме, утверждал контрразведчик полковник Пинто, что привело к разгрому десанта, колоссальным потерям и срыву планов прорыва к Берлину в сентябре 1944 года войск союзников. В результате война длилась лишние 6 месяцев, напишет полковник Пинто в своей книге, погибли десятки, если не сотни тысяч людей, потрачены миллиарды фунтов.
Он был разоблачён Орестом Пинто после длительной следственной подготовки, арестован 28 октября 1944 года, в тюрьме покончил с собой, прежде чем его судили.

Примечания 

Персоналии:Военная разведка
Контрразведка
Родившиеся в Роттердаме
Персоналии:Роттердам
Движение Сопротивления в Нидерландах
Голландские коллаборационисты
Агенты спецслужб нацистской Германии
Самоубийцы, принявшие яд
Умершие в Гааге
Двойные агенты